Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

Per la stagione 2009-10, solo una delle 32 squadre partecipanti proviene dalla Serie D: il Vittoria. Infatti l'altra compagine proveniente dalla serie superiore, il Castiglione, non ha potuto provvedere all'iscrizione. Dalla Promozione dunque, oltre alle sei promosse al termine della regular season e al Campobello di Licata finalista della coppa di categoria (vinta dal Noto già promosso), si è dovuto provvedere al ripescaggio di Sporting Arenella e Aquila Caltagirone. L'Agroericino ha deciso di ritornare all'antica denominazione di Riviera Marmi e lo Splendore Villabate è diventato Città di Villabate.

Il , a causa di gravi problemi finanziari, ha disputato regolarmente solo la prima giornata di campionato; a seguito della quarta rinuncia a scendere in campo è stato poi estromesso dal campionato. Le partite disputate o assegnate a tavolino all'altra squadra sono state quindi annullate.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Marsala promosso in Serie D 2010-2011.
      Kamarat ammesso ai play-off nazionali.
      Sporting Arenella e Riviera Marmi retrocessi in Promozione 2010-2011 dopo play-out.
      Bagheria retrocesso in Promozione 2010-2011.

Play-off
Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Acireale promosso in Serie D 2010-2011.
      Noto ripescato in 'Serie D 2010-2011.
      Capo d'Orlando e Rosolini retrocessi in Promozione 2010-2011 dopo play-out.
      Universal Misterbianco e Monforte retrocessi in Promozione 2010-2011.

Play-off
Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, edito da PressGrafica.

Voci correlate 
Serie D 2009-2010 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 2009-2010

Sicilia